Tokigawa steht für:
 Tokigawa (Saitama), Stadt auf der japanischen Hauptinsel Honshū
 (14314) Tokigawa, Asteroid des Hauptgürtels